Convair steht für:

 Consolidated Vultee Aircraft Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Flugzeug- und Raketenhersteller
 Convair Developments, ehemaliger britischer Automobilhersteller

Siehe auch: Corvair